Тригонометрические тождества — математические выражения для тригонометрических функций, которые выполняются при всех значениях аргумента (из общей области определения). В данной статье приведены только тождества с основными тригонометрическими функциями, но есть тождества и для редко используемых тригонометрических функций.

Основные тригонометрические формулы 

 Формула (1.1) является следствием теоремы Пифагора.
 Формулы (1.2) и (1.3) получаются из формулы (1.1) делением на  и  соответственно.
 Формула (1.4) следует из определений тангенса и котангенса.

Формулы сложения и вычитания аргументов 

Формула (2.3) получается при делении (2.1) на (2.2), а формула (2.4) — при делении (2.2) на (2.1).

Формулы двойного угла и половинного угла 
Формулы двойного угла выводятся из формул (2.1)—(2.4), если  приравнять :

Из формулы двойного угла для косинуса (3.2) выводятся формулы половинного угла, в частности тангенса половинного угла:

Формулы тройного угла 
Формулы тройного угла выводятся из формул (2.1)—(2.4), если β приравнять 2α:

Формулы понижения степени 
Формулы понижения степени выводятся из формул (3.2):

Формулы преобразования произведения функций

Формулы преобразования суммы функций 

Преобразование суммы синусов 3-x разных углов в произведение при 
  (7.6).

Решение простых тригонометрических уравнений 
 
 Если  — вещественных решений нет.
 Если  — решением является число вида  где 

 
 Если  — вещественных решений нет.
 Если  — решением является число вида 

 
 Решением является число вида 

 
 Решением является число вида

Универсальная тригонометрическая подстановка 

Нижеприведённые тождества имеют смысл, только когда тангенс имеет смысл (то есть при ).

Аналогичные соотношения имеют место и для котангенса ():

Вспомогательный аргумент (формулы сложения гармонических колебаний) 
Сумма двух гармонических колебаний с одинаковой частотой будет вновь гармоническим колебанием. В частности,

где   и  не равны нулю одновременно,  — это угол, называемый вспомогательным аргументом, который может быть найден из системы уравнений:

Примечание. Из вышеприведённой системы при  следует, что , однако нельзя всегда считать, что , так как арктангенс определяет угол от  до , а угол может быть, вообще говоря, любым. Нужно учитывать знаки  и  чтобы определить, к какой четверти принадлежит угол , в результате чего добавлять или убавлять  при необходимости.

Представление тригонометрических функций в комплексной форме 

Формула Эйлера утверждает, что для любого вещественного числа  выполнено следующее равенство:
 
где  — основание натурального логарифма,
  — мнимая единица.

При помощи формулы Эйлера можно определить функции  и  следующим образом:
 
Отсюда следует, что
 
 
Все эти тождества аналитически обобщаются на любые комплексные значения.

См. также 
 Гиперболические функции
 Интегральный синус
 Интегральный косинус
 Комплексные числа
 Многочлены Чебышёва
 Обратные тригонометрические функции
 Редко используемые тригонометрические функции
 Решение треугольников
 Синус-верзус
 Сферическая тригонометрия
 
 Тригонометрические функции
 Тригонометрические функции от матрицы
 Тригонометрический ряд Фурье
 Функция Гудермана
 Четырёхзначные математические таблицы (Таблицы Брадиса)
 Эллиптические функции

Тригонометрия
Тождества